Beauville ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Beauville (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
 Beauville (Lot-et-Garonne) im Département Lot-et-Garonne

Beauville ist der Familienname folgender Personen:

 Arnaud Beauville (* 1947), französischer Mathematiker

Siehe auch

 Chevrolet Beauville